Баханы (река) — река в Якутии.
 Баханы (село) — село в Репкинском районе Черниговской области.